Resultados do 18º Corona Rally México.

Classificação Final

Abandonos

Ver também 
 World Rally Championship 2004

Referências 
 

World Rally Championship 2004